Crack (kokain)
Crack beba, prenatalna izloženost kokainu
Crack (softver)
Kuća cracka
Crack Baby Athletic Association
Epidemija cracka u SAD